Eensaar est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1974), compétiteur estonien en course d'orientation
 (né en 1978), compétiteur estonien en course d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien